Die Diamond Nine / Dynamic Billard Italian Open 2015 waren das 135. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 26. bis 28. Februar 2015 im BHR Treviso Hotel in Treviso statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger des Turniers wurde der Niederländer Niels Feijen durch einen 9:2-Sieg im Finale gegen den Griechen Nick Malai.
Der Niederländer Nick van den Berg, der mit den Euro-Tour-Events 128, 129 und 134 die letzten drei vorherigen Turniere in Treviso gewonnen hatte, schied im Sechzehntelfinale gegen den Deutschen Ralf Souquet aus.
Dieser unterlag im Viertelfinale dem Österreicher Mario He und war somit gemeinsam mit Oliver Ortmann, der in der Runde der letzten Acht gegen Feijen verlor, der erfolgreichste Deutsche des Turniers.
Neben Mario He, der im Halbfinale gegen Malai ausschied erreichte mit Albin Ouschan ein weiterer Österreicher die Finalrunde. Ouschan schied jedoch bereits im Sechzehntelfinale aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dynamic Italian Open 2015 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

135
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Treviso